Ruff je kos oblačila, ki so ga nosili v zahodni, srednji in severni Evropi od sredine 16. stoletja do sredine 17. stoletja. Okrogla in ravna različica se pogosto imenuje ovratnik  mlinski kamen, ker je podoben mlinskim kamnom za mletje žita.

Zgodovina 

Ruff, ki so ga nosili moški, ženske in otroci, se je razvil iz majhne nabrane tkanine na vratu srajce ali majice. Ruffi so služili kot spremenljivi kosi blaga, ki jih je bilo mogoče oprati ločeno, hkrati pa so preprečili, da bi se uporabnikov jopič ali obleka umazala na vratu. Togost oblačila je silila v pokončno držo in zaradi njihove nepraktičnosti so postali simbol bogastva in statusa.

Ruffi so bili v glavnem narejeni iz lanene tkanine (batist), utrjene s škrobom, uvoženim iz Nizozemskih dežel. Kasneje so bili ruffi lahko v celoti narejeni iz čipk. Vendar je bila čipka draga, saj je bila to nova tkanina, razvita v začetku 16. stoletja.

Velikost ruffov se je s stoletjem povečevala. »Deset jardov je dovolj za ruff vratu in rok« za novoletno darilo, ki so ga njene dame naredile za kraljico Elizabeto I. leta 1565. Odkritje škroba je omogočilo, da so ruffi postali širši, ne da bi izgubili svojo obliko. Kasneje so bili ločena oblačila, ki jih je bilo mogoče oprati, škrobiti in jih z ogrevanimi stožčastimi likalniki zlikati v dodelane gube.

Med škrobljenjem so bili ruffi pogosto obarvani; rastlinska barvila so ruffu dala rumeno, rožnato ali lilasto barvo. Bledo modro barvo je bilo mogoče dobiti tudi s pomočjo smalte, čeprav je Elizabeta I. nasprotovala tej barvi in izdala kraljevi prerogativ: »V veselje njenega veličanstva je, da noben podložnik njenega veličanstva ne sme uporabljati modrega škroba, saj je bila modra barva škotske zastave ...«

Nastavitev in vzdrževanje strukturirane in obsežne oblike ruffa je bilo lahko izredno težko zaradi sprememb telesne toplote ali vremena. Zaradi tega so jih lahko nosili samo enkrat, preden so izgubili obliko. V svojem najbolj skrajnem primeru so bili ruffi široki en čevelj ali več; ti ovratniki so zahtevali žični okvir, ki jih je držal pod modnim kotom. Ruffi bi lahko otežili prehranjevanje med obroki.

Na začetku 17. stoletja so v zahodni Evropi ruffi izginili iz mode v prid ovratnikom in pasovom. Moda se je dlje zadržala na Nizozemskem, kjer je na portretih videti ruffe še v 17. stoletju in dlje proti vzhodu. Ostal je tudi kot del svečane obleke mestnih svetnikov (senatoren) v severnonemških hanzeatskih mestih in luteranske duhovščine v teh mestih ter na Danskem, Norveškem, Ferskih otokih, Islandiji in Grenlandiji.

Ruff je bil prepovedan v Španiji pod Filipom IV. (pod vodstvom  Gasparja de Guzmána, grofa Olivaresa).

Danes 

Ruffi ostajajo del formalne obleke škofov in ministrov v Danski cerkvi (vključno z Grenlandijo) in Cerkvi Ferskih otokov in jih na splošno nosijo pri maši. Norveška cerkev je leta 1980 odstranila ruff iz svoje duhovniške uniforme, čeprav so jih nekateri konzervativni ministri, kot je Børre Knudsen, še naprej nosili. Ruffi so neobvezni za fante v anglikanskih cerkvenih zborih. Sodniki ustavnega sodišča Italije nosijo ogrinjalo z elementarnim ruffom ob vratu.

Underground umetnik Klaus Nomi je uporabil ruff kot del svoje koncertne obleke proti koncu svojega življenja, tako kot dopolnitev glasbe iz obdobja renesanse, na katero se je osredotočil v pozni karieri, kot tudi za skrivanje sindroma Kaposijevega sarkoma na vratu.

V 20. stoletju je ruff navdihnil ime elizabetanski ovratnik, ki se je uporabljal za preprečevanje, da bi živali dosegle in poslabšale poškodbo.

Galerija

Sklici

Literatura
Janet Arnold:  Queen Elizabeth's Wardrobe Unlock'd, W. S. Maney and Son Ltd., Leeds 1988. ()

Zunanje povezave 

Portraiture illustrating development from modest 1530s ruffs to the gigantic ruffs of the 1590s
Kje so Španci dobili čudovit čipkasti ovratnik in zakaj je bil potreben

Modni dodatki
Zgodovina oblačenja